Arroyo Alamo ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Arroyo Alamo (Arroyo Ojito), Fluss im Sandoval County in New Mexico
 Arroyo Alamo (Rio Pueblo de Taos), Fluss im Taos County in New Mexico
 Arroyo Alamo (Rio Puerco), Fluss im Sandoval County in New Mexico
 Arroyo Alamo (Santa Fe County), Fluss im Santa Fe County in New Mexico 

Siehe auch:
 Arroyo Alamito